Малый театр:
 Государственный академический Малый театр России — театр в Москве.
 Малый театр (Петербург) ― название Суворинского театра в Петербурге (1895—1917).
 Малый театр (Малый театр графа Апраксина) — с 1918 года в его здании работает Большой драматический театр.
 Академический малый драматический театр — Театр Европы — театр в Санкт-Петербурге.
 Малый театр (Рочестер) () — исторический кинотеатр в Рочестере, штат Нью-Йорк. Основан в 1928 году.
 Театр для детей и молодёжи «Малый» в Великом Новгороде
 Ленинградский Малый театр оперы и балета — ныне Михайловский театр